Зановић је српско презиме. Може се односити на:

 Браћа Стефан и Мирослав Зановић из Паштровића
 Конте Зановић, позоришна представа

Референце 

Српска презимена